«Венера в мехах» () — эротическая повесть австрийского писателя Леопольда фон Захера-Мазоха, опубликованная в 1869 году.

Кинематограф:
 Венера в мехах (фильм Массимо Далламано, 1969) () — итальянско-немецкая эротическая драма режиссёра Массимо Далламано, осовремененная экранизация одноимённого романа.
 Венера в мехах (фильм Хесуса Франко, 1969) () — итало-немецкий эротический триллер режиссёра Хесуса Франко.
 Венера в мехах (фильм, 1994) () — нидерландский фильм, вольная адаптация одноимённой книги (реж. Виктор Ниуэнхёйс, Мартье Сейферт).
 Венера в мехах (фильм, 2013) () — французский фильм режиссёра Романа Полански.

См. также 
 Venus in Furs — песня The Velvet Underground.